Figura (música) — elemento musical
 Figuras (heráldica) — figuras de um escudo
 Figura de linguagem — estratégias aplicadas ao texto para conseguir determinado efeito na interpretação do ouvinte (ou leitor)
 Figura inscrita — aquela figura que está "cercada" e "se encaixa perfeitamente" dentro de outra figura geométrica
 Figura paterna — homem com o qual pode-se identificar profundamente a nível psicológico e que gera emoções que geralmente se sentiam em relação ao próprio pai
 Figura serpentinata — expressão italiana usada para designar uma forma ou estilo representativo da figura humana nas artes visuais
 Figura sintática — também chamada de "figura de construção"
 Figuras de Lichtenberg — imagens produzidas por descargas elétricas ramificadas
 Imagem — representação visual de um objeto